

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Bajdy – część wsi Niegłowice w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Jasło
 Bajdy – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Wojaszówka 
 Bajdy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo